Die Liste der Mannschaftskader der deutschen Schachbundesliga 2008/09 (Frauen) enthält alle für die deutsche Schachbundesliga der Frauen 2008/09 gemeldeten Spielerinnen und deren Einzelergebnisse.

Allgemeines 

Die 12 Vereine durften 6 Stammspielerinnen und maximal 8 Ersatzspielerinnen melden. Nicht alle Vereine schöpften das Meldekontingent komplett aus, WB Allianz Leipzig meldete 12 Spielerinnen, Rotation Pankow sogar nur 11. Nicht alle gemeldeten Spielerinnen kamen auch zum Einsatz. WB Allianz Leipzig und Rotation Pankow kamen mit jeweils 8 Spielerinnen aus, die Karlsruher SF setzten die meisten Spielerinnen ein, nämlich 13. Insgesamt kamen 127 Spielerinnen zum Einsatz, von denen 19 keinen Wettkampf verpassten.

Punktbeste Spielerinnen waren Iweta Rajlich (SK Großlehna) und Jana Jacková (USV TU Dresden) mit je 8 Punkten aus 9 Partien, einen halben Punkt weniger erreichten Julija Gromowa (SC Bad Königshofen), Anna Burtassowa (USV TU Dresden) und Karina Szczepkowska-Horowska (WB Allianz Leipzig), wobei Gromowa und Burtassowa je 8 Partien spielten, Szczepkowska-Horowska 9. Mit Kristýna Havlíková (SK Großlehna), Ksenia Rybenko, Evgenija Shmirina (beide USV TU Dresden), Swetlana Matwejewa (OSG Baden-Baden) und Andrea Ganzera (USV Volksbank Halle) erreichten fünf Spielerinnen 100 %, allerdings spielten diese nur wenige Partien. Havlíková wurde viermal eingesetzt, Rybenko dreimal, Matwejewa zweimal, Shmirina und Ganzera je einmal.

Wie im Vorjahr war die beim SK Großlehna spielende Christina Lehmann (* 1951) die älteste Spielerin der Saison und die beim USV TU Dresden spielende Filiz Osmanodja (* 1996) die jüngste Spielerin.

Legende 

Die nachstehenden Tabellen enthalten folgende Informationen:
 Nr.: Ranglistennummer
 Titel: FIDE-Titel zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008); IM = Internationaler Meister, FM = FIDE-Meister, WGM = Großmeister der Frauen, WIM = Internationaler Meister der Frauen, WFM = FIDE-Meister der Frauen
 Elo (DWZ): Elo-Zahl zu Saisonbeginn (Eloliste vom Oktober 2008); bei Spielerinnen ohne Elozahl wird die DWZ (sofern vorhanden) eingeklammert angegeben.
 Nation: Nationalität gemäß Eloliste vom Oktober 2008; AUT = Österreich, BLR = Weißrussland, CRO = Kroatien, CZE = Tschechische Republik, ENG = England, FRA = Frankreich, GER = Deutschland, HUN = Ungarn, ITA = Italien, LAT = Lettland, LTU = Litauen, LUX = Luxemburg, MDA = Moldawien, POL = Polen, ROU = Rumänien, RUS = Russland, SCO = Schottland, SRB = Serbien, SUI = Schweiz, SVK = Slowakei, UKR = Ukraine, USA = Vereinigte Staaten.
 G: Anzahl Gewinnpartien
 R: Anzahl Remispartien
 V: Anzahl Verlustpartien
 Pkt.: Anzahl der erreichten Punkte
 Partien: Anzahl der gespielten Partien
 Elo-Performance: Turnierleistung der Spielerinnen mit mindestens 5 Partien (berechnet mit Swiss-Chess)
 Normen: Erspielte Normen für FIDE-Titel

SC Leipzig-Gohlis

Weiß-Blau Allianz Leipzig

USV TU Dresden

Rodewischer Schachmiezen

SK Großlehna

SK Lehrte

SC Bad Königshofen

Rotation Pankow

Karlsruher Schachfreunde

USV Volksbank Halle

Hamburger SK

OSG Baden-Baden 

Anmerkungen:
 Kampflose Siege sind in den Einzelbilanzen berücksichtigt, kampflose Niederlagen finden keine Berücksichtigung.
 Andrea Ganzera hieß bis zur Saison 2007/08 Andrea Müller.
 Kirsten Jeske hieß früher Kirsten Sonnenberger.
 Jessica Nill heißt seit der Saison 2009/10 Jessica Schmidt.

Weblinks 

 
 Mannschaftsaufstellungen und Ergebnisse der Saison 2008/09 auf der Website des Deutschen Schachbunds

Schachbundesliga der Frauen
Wikipedia:Liste
Schach 2008
Schach 2009